Ekkehard Simon (* 5. April 1936 in Lauban, Provinz Niederschlesien; † 2. Mai 2018 in Landshut) war ein deutscher Orgelbauer.

Leben 
Ekkehard Simon wurde von Julius Zwirner in München ausgebildet. Er machte sich 1962 in Landshut bzw. Ergolding selbstständig und baute zahlreiche größere Orgeln vorwiegend in evangelischen Kirchen im süddeutschen Raum. Die Orgelbaufirma Ekkehard Simon wurde 1991 aufgelöst.

Werkliste (nahezu vollständig)

Literatur 
 Georg Brenninger: Orgeln in Altbayern. GeraNova Bruckmann, München 1982, ISBN 3-7654-1859-5

Weblinks 
 
 Organ index: Ekkehard Simon

Einzelnachweise 

Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Person (Landkreis Landshut)
Deutscher
Geboren 1936
Gestorben 2018
Mann